Novokujbiševsk, je grad u blizini grada Samare, Rusija. Nalazi se u Samarskoj oblasti (Privolški savezni okrug)

Gradovi u Rusiji
Samarska oblast